Bhāskara I, mathématicien indien du 
 Bhāskara II (1114 - 1185), mathématicien indien du 
 Bhāskara, philosophe indien ()
 Bhaskara premiers satellites d'observation de la Terre de l'Inde.